En médecine la congestion pulmonaire peut désigner :
 la pneumonie (terme désuet et populaire)
 l'œdème  pulmonaire